Caroline Goodall (1959), Brits actrice
 Howard Goodall (1958), Brits componist
 Jane Goodall (1934), Brits antropoloog
 Joshua Goodall (1985), Brits tennisser